Engelbert Humperdinck (tonsättare), tysk tonsättare.
 Engelbert Humperdinck (sångare), artistnamn för Arnold George Dorsey, brittisk musiker